

Konfiguracje elektronowe pierwiastków chemicznych 
Konfiguracje elektronowe atomów obojętnych w stanie podstawowym. Rozpisane systemem podpowłokowym z wyszczególnieniem liczby elektronów w każdej powłoce. Nieregularności w zapełnianiu powłok niektórych pierwiastków grup pobocznych, lantanowców i aktynowców spowodowana jest promocją elektronową.

Przypisy

Bibliografia 
Powyższe dane są zgodne z wszystkimi podanymi źródłami z wyjątkiem wyszczególnionych przypadków

NIST Physics Laboratory 
 http://physics.nist.gov/PhysRefData/IonEnergy/ionEnergy.html ; lipiec 2005, konfiguracja elektronowa oparta na:
 Atomic Spectroscopy, W.C. Martin i W.L. Wiese, Atomic, Molecular, & Optical Physics Handbook, ed. G.W.F. Drake (AIP, Woodbury, NY, 1996) Rozdział 10, str. 135-153.
Adres strony jest zamieszczony również w CRC Handbook jako źródło działu 1, poddziału Electron Configuration of Neutral Atoms in the Ground State.

 91 Pa: [Rn] 5f2(3H4) 6d 7s2
 92 U: [Rn] 5f3(4I°9/2) 6d 7s2
 93 Np: [Rn] 5f4(5I4) 6d 7s2
 103 Lr: [Rn] 5f14 7s2 7p1 (pod znakiem zapytania)
 104 Rf: [Rn] 5f14 6d2 7s2 (pod znakiem zapytania)

CRC Handbook of Chemistry and Physics 
 David R. Lide, CRC Handbook of Chemistry and Physics, 84th Edition, wersja online. CRC Press. Boca Raton, Floryda, 2003; Dział 1, Basic Constants, Units, and Conversion Factors; Electron Configuration of Neutral Atoms in the Ground State. (pierwiastki 1–104)
 Poddział Periodic Table of the Elements, (pierwiastki 1–103) oparty na:
 G. J. Leigh, Editor, Nomenclature of Inorganic Chemistry, Blackwell Scientific Publications, Oxford, 1990.
 Chemical and Engineering News, 63(5), 27, 1985.
 « Atomic Weights of the Elements », 1999, Pure & Appl. Chem., 73, 667, 2001.

Lange's Handbook of Chemistry 
 J.A. Dean, Lange's Handbook of Chemistry (piętnaste wydanie), wersja online, McGraw-Hill, 1999; Dział 4, Tabela 4.1 Electronic Configuration and Properties of the Elements. (pierwiastki 1–103)

 97 Bk: [Rn] 5f8 6d 7s2
 103 Lr: [Rn] 4f14 [sic] 6d 7s2

Hill i Petrucci, General Chemistry 
 John W. Hill i Ralph H. Petrucci, General Chemistry: An Integrated Approach (trzecie wydanie), Prentice Hall.

 58 Ce: [Xe] 4f2 6s2
 103 Lr: [Rn] 5f14 6d1 7s2
 104 Rf: [Rn] 5f14 6d2 7s2 (zgodny z danymi powyżej)
 105 Db: [Rn] 5f14 6d3 7s2
 106 Sg: [Rn] 5f14 6d4 7s2

Chemia kwantowa

Listy związane z chemią